Le mètre, l'unité de mesure de longueur ;
Le mètre, en poésie.
Le mètre en tant qu'outil de mesure : mètre ruban, mètre pliant, ...